Atto di forza (Total Recall) – film del 1990 diretto da Paul Verhoeven
 Total Recall 2070 – serie televisiva canadese del 1999, basata sul film del 1990
 Total Recall - Atto di forza (Total Recall) – film del 2012 diretto da Len Wiseman, rifacimento del film del 1990
 Total Recall – romanzo del 2001 di Sara Paretsky
 Total Recall – videogioco per home computer pubblicato da Ocean Software
 Total Recall – videogioco per NES pubblicato da Acclaim Entertainment
 Total Recall – album del 1992 dei Negative Approach
 Total Recall – album del 2000 di Luni Coleone